Федера́льное собра́ние Герма́нии () — специальный конституционный орган в политической и федеральной системе ФРГ. Собирается для выборов федерального президента Германии каждые пять лет, либо в течение 30 дней с момента преждевременного прекращения полномочий избранного президента. Состав Федерального собрания Германии отражает ситуацию в Бундестаге и 16 германских федеральных землях.

Согласно Основному закону ФРГ, может быть проведено не более трёх этапов выборов. На первых двух этапах кандидат должен набрать абсолютное число голосов, после чего на третьем этапе он утверждается в должности федерального президента. Каждая фракция вправе выдвигать кандидатов; обычно каждая парламентская группа выдвигает четырёх кандидатов.

Государственное устройство Германии